Пхинтуи , пхини, пин (тай.พินทุ์อิ ; от санскр.: बिंदु, бинду; капля или семя) — надстрочный диакритический знак тайской письменности, обозначает короткий «И», в контакте с другими знаками участвует в образовании 10 разновидностей тайского слога. 

Тайский пин:

Лаосский пин:

Балийский улу:

Тайские диакритические знаки